Ruslan und Ljudmila steht für:

 Ruslan und Ljudmila (Gedicht), Gedicht von Alexander Puschkin (1820)
 Ruslan und Ljudmila (Oper), Oper von Michail Glinka (1842)